Parakansalak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Parakansalak, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Parakansalak, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar